Süffert ist der Familienname vom

 Ernst Süffert (1863–1933), deutscher Verwaltungsjurist
 Fritz Süffert (1891–1945), deutscher Biologe und Lepidopterologe

 Siehe auch
 Suffert